Kraskow steht für:

 Krasków (Kluczbork), Ort in der Gmina Kluczbork, Powiat Kluczborski, Woiwodschaft Opole, Polen
 Krasków (Marcinowice), Dorf in der Landgemeinde Marcinowice, Powiat Świdnicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen